TONAR (Tokyo Overnight Average Rate, TONA) — «эталонная» процентная ставка, представляющая собой средневзвешенную ставку в японской иене по межбанковским кредитам японских банков на условиях «овернайт».

Происхождение 
В 2015 году Банк Японии создал Исследовательскую группу по безрисковым референсным ставкам. Её целью было определение эталонной безрисковой ставки в японской иене. По итогам работы Исследовательская группа в 2018 году обнародовала свои рекомендации. В качестве главной эталонной процентной ставки была рекомендована TONAR вместо JPY LIBOR, рассчитываемой ICE Benchmark Administration, и JPY TIBOR, определяемой JBA TIBOR Administration. Кроме того, в качестве резервной эталонной ставки рассматривалась ставка по операциям РЕПО под широкий пул обеспечения. Ставка РЕПО рассчитывается и публикуется Ассоциацией дилеров по ценным бумагам Японии (Japan Securities Dealers Association), однако она не является эталоном, основанным на фактических операциях.

Характеристики LIBOR и TONAR

Исходные данные и расчёт 
TONAR представляет собой процентную ставку по суточным необеспеченным кредитам (uncollateralized overnight call rate) на токийском межбанковском рынке. Её рассчитывает и публикует Банк Японии. В основе процентной статистики лежит информация, предоставленная Банку Японии брокерами денежного рынка. Через брокеров выдаётся около трети межбанковских кредитов.

Администратор ставки 
Банк Японии является администратором TONAR. Официальный статистический ряд TONAR доступен с 1980 года.

Примечания

Ссылки 
 Межотраслевой комитет по процентным ставкам в японской иене
 Японская Исследовательская группа по безрисковым референсным ставкам
 Процентная статистика TONAR

Процентные ставки
Экономические показатели
Экономика Японии